Le nom de Grande Mosquée peut désigner de nombreuses mosquées : la Masjid al-Haram de La Mecque, mais aussi de nombreuses mosquées du vendredi :

la Grande Mosquée de Tirana

la Grande Mosquée d'Alger (Djamaâ el Kebir) et la Grande Mosquée d'Alger (Djamaâ el Djazaïr)
 la Grande Mosquée -Novembre-1954 de Batna
 la Grande Mosquée de Nedroma 
 la Grande Mosquée de Tlemcen

la Grande Mosquée de Bruxelles

la Grande Mosquée de Tongxin

la Grande Mosquée de Yaoundé

la Grande Mosquée d'Asmara

la Grande Mosquée de Cergy
 la Grande mosquée de Clermont-Ferrand 
 la Grande Mosquée de Lyon
 la Grande mosquée de Mantes-la-Jolie
 la Grande Mosquée de Paris 
 la Grande mosquée de Perpignan
 la Grande Mosquée de Poitiers
 la Grande Mosquée de Reims 
 la Grande Mosquée Mohammed-VI de Saint-Étienne
 la Grande Mosquée de Strasbourg 
 la Grande mosquée de Toulouse
 la Grande mosquée de Villeneuve-d'Ascq

la Mosquée Fayçal de Conakry

la Grande Mosquée Baiturrahman à Banda Aceh
 la Grande Mosquée de Demak 
 la Grande Mosquée ouest de Sumatra à Padang
 la Grande Mosquée de Java à Semarang

la Grande Mosquée de Koufa
 la Grande Mosquée d'al-Nuri de Mossoul 
 la Grande Mosquée de Samarra

la Grande Mosquée d'Ispahan
 la Grande Mosquée de Nichapur
 la Grande Mosquée de Tabriz 
 la Grande Mosquée de Yazd  
 la Grande Mosquée de Kashan

la Grande Mosquée de Koweit

la Grande Mosquée de Bamako 
 la Grande Mosquée de Diafarabé 
 la Grande Mosquée de Djenné  
 la Grande Mosquée de Mopti  
 la Grande Mosquée du Vendredi de Niono 
 la Grande Mosquée de San 
 la Grande Mosquée du Vendredi de Ségou

la Grande Mosquée de Salé
 la Grande Mosquée de Taza

la Grande Mosquée de Niamey

la Grande Mosquée de Kano

la Grande Mosquée du Sultan Qabus

la Grande Mosquée de Dakar 
 la Grande Mosquée de Diourbel 
 la Grande Mosquée de Touba

la Grande Mosquée d'Alep
 la Grande Mosquée des Omeyyades à Damas

la Grande Mosquée de Kairouan
 la Grande Mosquée de Mahdia
 la Grande Mosquée de Monastir 
 la Grande Mosquée de Sfax 
 la Grande Mosquée de Sousse 
 la Grande Mosquée de Testour

la Grande Mosquée de Bursa 
 la Grande Mosquée de Divriği 
 la Grande Mosquée de Diyarbakır 
 la Grande Mosquée Selimiye à Istanbul